Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-96 (1917)
 UB-96
 UC-96

Вторая мировая война 
 U-96 (1940)

См. также 
 U96 — музыкальный коллектив из Германии.